Voir Arc : Homonymie sur le mot "arc" ; initialement, le mot décrivait une arme de chasse (et de guerre).

Acronyme 

Le sigle ou l'acronyme ARC peut signifier :

Médecine 
 ARC pour , syndrome apparenté au SIDA (terme désormais abandonné)
 En France, Association pour la Recherche sur le Cancer : c'est l'ancien nom de Fondation ARC pour la recherche sur le cancer ;
 Attaché de recherche clinique ;

Informatique 
 :en:Adaptive replacement cache, un algorithme pour gérer le cache ;
 :en:Advanced Resource Connector ;
 , le format utilisé par Microsoft pour identifier une partition de disque dur, par exemple dans le fichier boot.ini de NTLDR ;
 :en:Google App Runtime for Chrome, une technologie sur des applications Android ;
 ARC (abréviation du mot archive) est un format de stockage des archives d'internet dont l'extension de nom de fichier associé est .arc ;
 En 1947-1948, Automatic Relay Computer (voir  en), un très ancien ordinateur électromécanique ;
 :en:ARC (processor), Une famille de microprocesseurs embarqués ;
 :en:ARC Macro Language, Un langage d'algorithme de haut niveau ;
 Audio Return Channel : Canal de Retour Audio, voir HDMI ;
 , un système d'authentification des courriels conçu pour permettre aux serveurs intermédiaires de signer ou valider les signatures de courriels ;
 :en:Automatic Reference Counting :  Pour le langage C, C++, ...etc...

 ARC est une bibliothèque RDF et SPARQL pour plate-forme PHP et MySQL ;

Des associations 
 Action et Recherche Culturelles, association sans but lucratif belge francophone d'éducation permanente ;
 Association des responsables de copropriété ;
 Association pour la recherche sur le cancer ;
 The Association of Recruitment Consultancies, une organisation syndicale professionnelle britannique qui fournit à ses membres des conseils en recrutement et droit du travail ;
 Alliance of Religions and Conservation ;

Divers 
 Accusé de réception de commande ;
 Advanced Reader Copies : copies avancées de lecteur , dans l'édition de livres
  (Commando de Reconnaissance Avancé) dans Star Wars ;
 Agence du revenu du Canada ;
 Agglomération de la région de Compiègne ;
 Alliance révolutionnaire caraïbe ;
 American Record Corporation, un ancien groupement de labels discographiques aux États-Unis ;
 American River College, un collège communautaire de Californie ;
 Animation, Recherche, Confrontation, département contemporain du musée d'Art moderne de Paris ;
 Athénée Robert Catteau : une Athénée (école) en Belgique ;
 Australian Research Council, en Australie ;

 analyse et réinformation cellulaire, une pratique de psychothérapie et naturopathie signalée par la Miviludes ;
 Australie
 , championnat australien des rallyes ;
 Australian Rugby Championship, championnat de rugby professionnel australien ;
 Aviation royale canadienne

  (voir Edmond Simeoni et histoire de la Corse) ;

Code 
Le code ARC peut faire référence à :
 , selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy ;
 .
 l'araméen impérial ou officiel – en code ISO 639 –, une forme de la langue araméenne en usage durant l'Antiquité.

Références